Сєдак Ігор Микитович — заслужений архітектор УРСР, лауреат Державної премії СРСР в царині архітектури, академік Академії мистецтв України
 Сєдак Олександр Ігорович — доктор філософії з архітектури, доцент, почесний Академік АН ВШ України
Прізвища